Ліпія () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Мерей.
 Ліпія () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сепата.
 Ліпія () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Грую.